Можары — название населённых пунктов.

Россия 
 Можары — село в Краснокамском районе Башкортостана.
 Можары — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Можары — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Можары — деревня в Козловском районе Чувашии.

Украина 
 Можары — село в Овручском районе Житомирской области.

См. также 
 Можаров
 Можаров-Майданский сельсовет
 Можаровка
 Можаровский
 Можаровские